Anna Margarete Stegmann (1871-1936), psychiatre, psychanalyste et femme politique allemande.
 Jan Stegmann (1887-1984), joueur sud-africain de rugby à XV.
 Seb Stegmann (1989-), joueur anglais de rugby à XV.
 Tilbert Dídac Stegmann (1941-), professeur de philologie romane, professeur de littérature et catalanophile allemand.